Cedex steht für:
 einen Dienst der Französischen Post, siehe CEDEX
 ein Zellanalysesystem zur Zellzahl- und -viabilitätsbestimmung, siehe Innovatis Cedex